

Меженцин — село в гміні Добеґнев Стшелецько-Дрезденецького повіту Любуського воєводства
 Меженцин — село в гміні Затори Пултуського повіту Мазовецького воєводства
 Меженцин — село в гміні Щутово Серпецького повіту Мазовецького воєводства
 Меженцин — село в гміні Павловічкі Кендзежинсько-Козельського повіту Опольського воєводства
 Меженцин — село в гміні Польська Церекев Кендзежинсько-Козельського повіту Опольського воєводства
 Меженцин — село в гміні Волін Каменського повіту Західнопоморського воєводства